Aldo Baldassarri (Mondavio, 1885 – Roma, 1973), giurista
Lorenzo Baldassarri (San Severino Marche, 1996), pilota motociclistico
Luciano Baldassarri (Rovereto, 1896 – Milano, 1982), architetto, pittore e scenografo
Mario Baldassarri (Padova, 1920 – Padova, 1964), matematico
Mario Baldassarri (Macerata, 1946), economista e uomo politico
Milena Baldassarri (Ravenna, 2001), ginnasta